Бутовский — русская фамилия.

Известные носители:

 Бутовский, Александр Иванович (1817—1890) — российский экономист.
 Бутовский, Алексей Дмитриевич (1838—1917) — российский спортивный деятель, один из учредителей МОК.
 Бутовский, Виктор Иванович (1815—1881) — действительный статский советник, егермейстер Двора Его Императорского Величества.
 Бутовский, Иван Григорьевич (1784 — после 1872) — переводчик, журналист, мемуарист.
Бутовский, Леонид Иванович (1842—1893) — русский поэт, действительный статский советник.
 Бутовский, Николай Дмитриевич (1850 — после 1917) — военный писатель, генерал от инфантерии Русской императорской армии.
 Бутовский, Пётр Михайлович (1842—1912) — сенатор, член Государственного совета, действительный тайный советник.
 Бутовский, Яков Леонидович (1927—2012) — российский киновед.